Vereinfachtes Verfahren steht für:

 allgemein Formen der Verfahrensbeschleunigung
 Vereinfachtes Strafverfahren, Alternativen zum regulären Strafverfahren mit Hauptverhandlung
 Vereinfachtes Verfahren im Finanzstrafrecht in Österreich, siehe Finanzstrafverfahren 
 Vereinfachtes Verfahren (Schweiz), Formen des Schlichtungsverfahrens in der Zivilprozessordnung 

Siehe auch:
 Verkürztes Verfahren